Lobia ima više značenja:
 Lobia, Brindisi
 Lobia, Padova